Barr'd Island kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador:

 Barr'd Island (Canada Bay), een eiland in Canada Bay, in de gemeente Englee
 Barr'd Island (Notre Dame Bay), een eiland in Notre Dame Bay, in de gemeente Fogo Island
 Barr'd Islands, een dorp in de gemeente Fogo Island